Антропогенные почвы — почвы, изменённые человеком или сформировавшиеся под его воздействием как случайно, так и целенаправленно, занимающие огромные пространства чернозёмных равнин или крошечные участки в городах и посёлках, улучшенные по сравнению с природными и полезные человеку, или, напротив, техногенно загрязнённые, опасные для его здоровья, образуют разнообразный и сложный мир особых почв.

Почти все почвы Земли в большей или меньшей степени подвержены антропогенным воздействиям: от минимальных, связанных с изменениями в соотношении парниковых газов в атмосфере (условно природные почвы), до почти полного уничтожения при добыче полезных ископаемых или на строительных объектах. К немногим исключениям, то есть почвам, не испытавшим на себе явного прямого или косвенного антропогенного влияния, относятся почвы заповедников, где строго соблюдается комплекс природоохранных мер. В качестве примеров природных «абсолютно чистых», или собственно природных почв нередко приводятся почвы африканских дождевых лесов, охраняемых религиозными культовыми правилами и потому недоступные даже тем малочисленным племенам, которые населяют эти леса.

Термин «антропогенные почвы» и его зарубежный аналог «антросоли» предусмотрен для почв, испытавших сильные воздействия, которые привели к формированию нового генетического профиля. Примером антропогенных почв-антросолей, являются искусственные почвы.

Термин антропогенно-преобразованные почвы кажется менее удачным, поскольку в нём есть оттенок целенаправленности трансформации, то есть преобразования, переделки, что на самом деле справедливо далеко не для всех почв.

Литература 
Герасимова М. И., Строганова М. Н. и др. Антропогенные почвы: генезис, география, рекультивация. Издательство: Ойкумена. 2003. ISBN 5-93-520039-2.

Типы почв